Список кантри-хитов №1 1994 года включает самые популярные песни жанра кантри-музыки, которые возглавляли американский хит-парад Hot Country Songs журнала Billboard в 1994 году.

Список

См. также 
 Список кантри-альбомов №1 в США
 Список синглов №1 в США в 1994 году (Billboard)

Примечания

Ссылки 
 Billboard Hot Country Songs chart  – online version. 

Чарты Billboard 1994 года
Списки кантри-хитов Billboard
Списки хитов № 1 1994 года
1994 год в музыке США